

Archéologie 
 La palette à fard est un artéfact archéologique, du milieu de la période prédynastique de l'Égypte antique. Utilisée à l'origine pour broyer et appliquer des cosmétiques sur le visage ou sur le corps, elle devient commémorative, ornementale et peut-être cérémonielle.

Art 
 la palette est un outil de peinture, servant à disposer les couleurs avant de les poser sur l'ouvrage.
 Palette est une maison d'édition française spécialisée dans les livres d'art pour la jeunesse.
 La Palette est un café-restaurant parisien situé non loin de l'ENSBA.
 l'Académie de la Palette est une école d'art privée fondée à Paris vers 1902.
 Palettes est une émission télévisée française sur la peinture.

Automobile 
 La Palette est un véhicule de type keijidosha du constructeur automobile Suzuki, produit et commercialisé uniquement au Japon.
 Une palette F1 est un levier de changement de vitesse semi-automatique situé au niveau du volant.

Biologie 
 Les palettes sont des plumes rectrices se terminant par des barbes formant une ellipsoïde isolée du reste de la plume, comme chez les momots du genre Momotus.
 Les palettes sont des oiseaux de la sous-famille des Psittacinae possédant des palettes.
 Une palette est la partie terminale d'une nageoire, de forme plate, pleine et arrondie, elle rappelle l'extrémité d'une rame.
 Les palettes natatoires des mammifères marins, des manchots, des tortues marines dérivent des pattes de leurs ancêtres terrestres et se sont adaptées au déplacement dans l'eau au cours de l'évolution.

Gastronomie 
 La palette est la viande de mouton ou de porc située contre l'omoplate. La palette à la diable est une spécialité alsacienne.
 Palette est une appellation d'un vin de Provence, du pays d'Aix, dont le plus connu est Château Simone et qui tire son nom du hameau de Palette, situé sur la commune du Tholonet.

Informatique 
 En infographie, on parle de tablette graphique, pour désigner un outil spécialisé qui est en fait un ordinateur intégrant un logiciel de traitement d'image et utilisant en général une palette graphique comme dispositif de saisie.
 Dans certains formats d'image numérique, une palette de couleurs permet d'indexer un sous-ensemble des couleurs utilisables par le processeur vidéo. Ceci permet de limiter les ressources que ce soit du point de vue de la mémoire ou de la vitesse de traitement des données en limitant le nombre de couleurs utilisées.
 Dans l'interface graphique d'un programme d'ordinateur, la palette est à la fois une représentation visuelle de l'ensemble des couleurs disponibles (le plus souvent sous forme de matrice ou de disque coloré) et un outil permettant de mémoriser et choisir plus facilement certaines couleurs précises. Ceci vise à éviter de chercher plusieurs fois une teinte précise.

 Sur Wikipédia, une palette de navigation est un modèle qui permet de naviguer via un regroupement de liens internes dans un groupe restreint d'articles. Elle est généralement située horizontalement au bas des articles ou plus rarement verticalement à droite des articles.

Sport 
 Au tir à l'arc, une palette est une pièce en cuir ou en matière synthétique, destinée à protéger les doigts de l'archer du frottement causé par la corde de l'arc lors de son lâcher.
 Au tennis de table, une palette est l'équivalent de la raquette de tennis, de badminton ou de squash. Plus communément appelé "palette de ping-pong".

Autres 
 Une palette de manutention est un accessoire destiné à rationaliser la manutention, le stockage et le transport de marchandises.
 Une palette est une pièce mécanique en forme de plaque, ou de petite pale, en rotation autour d'un axe par exemple dans une pompe à palettes ou un compresseur à palettes.
 Les palettes actionnent les valves rotatives sur certains instruments de la famille des cuivres (trompette, tuba, cor d'harmonie, etc.). 
 Palette est un lieu-dit de la commune du Tholonet, en Provence.
 Palette est une maison de disques belge.
 Palette est un album studio coréen de IU.
 Palette à fessée.